Сталінград — назва міста Волгограда в СРСР від 1925 до 1961 року.

Фільми 
 «Сталінград» — документальний фільм про Сталінградську битву, СРСР — НДР — США — ЧССР.
 «Сталінград» — двосерійний художній фільм, частина кіноепопеї Юрія Озерова.
 «Сталінград» — німецько-чеський фільм про Сталінградську битву.
 «Сталінград» — документальний фільм, Німеччина.
 «Сталінград» — фільм режисера Федора Бондарчука

Інші значення 
 «Сталінград» — станція другої лінії метро у Парижі, названа на честь битви під Сталінградом.
 «Stalingrad» — тринадцятий студійний альбом німецького рок-гурту Accept, випущений у 2012 році.
 «Сталінград» — тип найбільших у світі важких крейсерів проекту 82, що створювались для ВМФ СРСР в кінці 1940-х — початку 1950-х років.
 «Сталінград» — термін у преферансі.
 «Сталінград» — комп'ютерна гра у жанрі стратегій в реальному часі створена у 2005 році компанією DTF Games.
 2250 Сталінград (2250 Stalingrad) — астероїд головного поясу, відкритий 18 квітня 1972 року.

Багатозначні терміни